Canon EOS 3000V — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с автофокусом, рассчитанный на фотолюбителей. Поступил в продажу в сентябре 2003 года. Представляет собой упрощённый вариант Canon EOS 300V.

В США продавался как  EOS Rebel K2, в Японии — EOS Kiss Lite.

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 135.
 Размер кадра — 24×36 мм.
 Фотографический затвор — электронноуправляемый с вертикальным движением шторок, расположен в фокальной плоскости. Диапазон выдержек от 30 с до 1/2000 с и Bulb.
 Видоискатель — пентапризменного типа, увеличение 0,7×. Поле зрения 90 % (по вертикали и горизонтали). Диоптрийная коррекция ±1 дптр. Точка фокуса окуляра видоискателя вынесена на 18,5 мм. Фокусировочный экран несъёмный с лазерным матированием.
 Автофокус — 7 фокусировочных точек, возможен автоматический или ручной выбор. TTL-CT-SIR, с помощью нескольких датчиков BASIS. В условиях недостаточной освещённости автоматически включается подсветка автофокуса.
 Экспонометрия = TTL-экспонометрическое устройство, замер: оценочный, частичный, центрально-взвешенный интегральный, взвешенный замер в активной точке фокусировки при съёмке со вспышкой, многоточечный замер.
 Фотовспышка встроенная, ведущее число 12 (для ISO 100). Экспозамер по трём зонам, сопряжённых с рамкой автофокусировки. Полностью совместим с фотовспышками Canon системы Speedlite в режимах A-TTL/E-TTL/TTL. Используя вспышки Canon Speedlite серии EX возможна синхронизация на выдержках короче 1/90 сек (режим FP).

Особенности 
 Исключительно быстрый автофокус
 Ультра-компактный стиль
 35-зонный экспонометрия
 Широкозонная 7-балльная автофокусировка
 Высокое расположение встроенной фотовспышки
 Большая ЖК-панель
 Непрерывная съёмка не более 1,5 кадра в секунду
 12 режимов съёмки

Ссылки 
 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Canon
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2003 году